Disturbia puede referirse a:
Disturbia (2007), película dirigida por D.J. Caruso.
Disturbia (2008), canción de Rihanna.